Margaret Howard (duchesse de Norfolk), née Margaret Audley, (decès en 1564) ;
 Margaret Howard (comtesse de Nottingham), née Margaret Stewart, (1591–1639) ;
 Margaret Howard (1854-1929),  Strathcona et Mont-Royal, paire du Royaume-Uni ;
Lady Margaret Howard, belle-mère de la reine Catherine Howard, épouse de Lord Edmund Howard ;
Margaret Howard (Lady Arundel), sœur de la reine Catherine Howard.

Homonymie dynastique